Марк Каро () — британский драм-н-бейс-продюсер и диджей, более известный как Technical Itch.
 Марк Каро () — кинокритик.
 Марк Каро () — французский режиссёр и сценарист.